Мимир () — в германо-скандинавской мифологии великан, охраняющий источник мудрости.

Мимир — великан, живший среди асов. Будучи дипломатическим заложником ванов, по наговору был убит и обезглавлен. Один пожертвовал правым глазом, чтобы оживить его голову, которую отнёс в подземную пещеру у корней мирового дерева Иггдрасиль. Там он мог советоваться с умной головой и пить воду, которая наделяла временной мудростью.

Имя  обычно сравнивается с ,  «помнить». 

Мимир охраняет колодец, вода которого даёт испившему знания. Он не даёт никому пить из этого источника просто так. По легендам Один, чтобы обрести мудрость, пожертвовал своим правым глазом именно для этого.

Также Мимир считается одним из асов по некоторым легендам.

Часто высказывается мнение, что Мимир и есть тот сын Бёльторна, который научил Одина магическим песням и чьё имя в Эдде не называется.

Мимир в современной культуре  

 Мимир — персонаж игры 2022 года «God of War: Ragnarök»
 Мимир — персонаж игры 2018 года «God of War». История, представленная в игре, значительно отличается от описанной в мифах. Здесь Один не отдаёт глаз Мимиру в обмен на знания, а сам выбивает ему глаз. Кратос отрубает Мимиру голову по его же просьбе. Также голову Мимира оживил не Один, а богиня Фрейя.
 Мимир появляется в игре 2020 года «Assassin’s Creed Valhalla», в одном из квестов с воспоминаниями Одина.
 15 ноября 2020 года вышла визуальная новелла "Путь Валькирии" в мобильном приложении "Клуб романтики", где Мимир является второстепенным персонажем на котором завязана история.
 Мимир появляется в одной сцене фильма «Вальгалла: Рагнарёк», где был показан как голова, играющая с Одином в настольную игру.

Примечания

Ссылки 
 

Германо-скандинавская мифология
Ётуны
Боги мудрости и знаний